Chloris (nimf), in de Griekse mythologie de godin van de bloemenwereld, de lente en de natuur
Chloris (plant), een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae)
Chloris (dier), een geslacht van vogels